Департамент Монтерос  () — департамент в Аргентине в составе провинции Тукуман.

Территория — 1169 км². Население — 58,4 тыс.человек. Плотность населения — 50 чел./км².

Административный центр — Монтерос.

География 
Департамент расположен на западе провинции Тукуман.

Департамент граничит:
 на северо-востоке — с департаментом Фамаилья
 на востоке — с департаментом Леалес
 на юго-востоке — с департаментом Симоса
 на юге — с департаментом Чиклигаста
 на западе — с провинцией Катамарка
 на северо-западе — с департаментом Тафи-дель-Валье

Административное деление
Департамент включает 13 муниципалитетов:

Монтерос
Ачераль
Амберес
Капитан-Касерес
Эль-Серкадо
Лос-Сосас
Рио-Секо
Санта-Лусия
Санта-Роса-и-Лос-Рохо
Сархенто-Моя
Сольдадо-Мальдонадо
Теньенте-Бердина
Вилья-Кинтерос

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Тукуман